Haematocleptes är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Axel Wirén 1886. Haematocleptes ingår i familjen Oenonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Haematocleptes